Allenhurst podría referirse a las siguientes poblaciones estadounidenses:

  Allenhurst (Georgia); o
  Allenhurst (Nueva Jersey).